Her Cowboy Lover – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
Her Cowboy Lover – cortometraggio del 1911 diretto da Rollin S. Sturgeon